Bibra peut faire référence à :
 Bibra, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;
 Bad Bibra, ville allemande de l'arrondissement du Burgenland, en Saxe-Anhalt.